

Roménia

Comunas 
 Albești (Botoșani)
 Albești (Constança)
 Albești (Ialomița)
 Albești (Mureș)
 Albești (Vaslui)

Hidrografia 
 Rio Albești (Bârlad)
 Rio Albești (Bahlui)
 Rio Albești (Cungrea Mică)
 Rio Albești (Mangalia)
 Rio Albești (Vedea)

Desambiguações de hidrografia
Desambiguações de topônimos